Мироносицкая улица:

 Мироносицкая улица в Калуге
 Мироносицкая улица в Нижнем Новгороде
 Мироносицкая улица в Харькове